«Universally Speaking» — песня американской рок-группы Red Hot Chili Peppers, пятый и последний сингл из альбома By the Way, был выпущен только на территории Европы и Австралии. Также, трек был включён в концертный альбом Live in Hyde Park и сборник суперхитов Greatest Hits.

В музыкальном видео снялся Дэйв Шеридан, он сыграл роль неадекватного рок-фаната, пытающегося пробраться на концерт RHCP и вернуть книгу Энтони Кидису, который забыл её в такси из связующего видеоклипа на песню «By the Way». Книга, которую он возвращает Кидису — «Лексикон Дьявола: мимолётное время и короткая жизнь Дарби Крэша и группы Germs», биография Дарби Крэша, покойного фронтмена панк-группы The Germs, за авторством Брендена Маллена. Клип был срежиссирован давним другом группы — Диком Рудом, который уже поработал с музыкантами над клипом на песню «Catholic School Girls Rule» и концертным DVD Off the Map.

Для сингла выбрали такой же рисунок как и на обложке альбома, однако, цвета были возвращены к нормальному состоянию, в отличие от искажённого изображения на лонгплее.

Вопреки распространённому мнению, би-сайд — «Slowly Deeply» был записан в период сессий для альбома Californication в 1998, а не во время работы над By the Way.

Радиостанция XFM охарактеризовала песню: «довольно оптимистичной рок-одой», а журнал Rolling Stone назвал её «психоделией в духе The Beatles».

Список композиций

Компакт-диск, версия 1 (2003) 
 «Universally Speaking» (John Frusciante single mix) — 4:18
 «By the Way» (live acoustic) — 4:59
 «Don’t Forget Me» (live) — 5:07

Компакт-диск, версия 2 (2003) 
 «Universally Speaking» (John Frusciante single mix) — 4:20
 «Slowly Deeply» (previously unreleased) — 2:40
 «Universally Speaking» (enhanced video)

Хит-парады

Примечания

Ссылки 
 Текст песни  на сайте MetroLyrics

Песни Red Hot Chili Peppers
Песни, спродюсированные Риком Рубином
Рок-баллады
Синглы Warner Bros. Records